Hermah (* oko 340.; † oko 260. pr. Kr. u Ateni), iz Mitilene, starogrčki filozof epikurejske provenijencije, naslijedio je svojega učitelja Epikura (ujedno i utemeljitelja škole), na mjestu skolarha. Ta je činjenica umnogome limitirala njegove misaone napore, posebice ako imamo na umu da su Epikuru tijekom tretiranog razdoblja pridavani skoro božanski atributi.

Starogrčki filozofi
Epikurejci